Valley Center peut désigner :
 Valley Center, localité en Californie
 Valley Center, au Kansas